Мильри:
 Мильри (Кот-д’Ор)
 Мильри (Мёрт и Мозель)